Васи́лий Журавлёв:
 Журавлёв, Василий Андреевич (1914—1996) — русский советский поэт, переводчик.
 Журавлёв, Василий Артёмович (1913—2001) — Герой Советского Союза.
 Журавлёв, Василий Васильевич (1881—1967) — советский живописец, искусствовед и педагог.
 
 Журавлёв, Василий Никифорович (род. 1939) — советский машиностроитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
 Журавлёв, Василий Николаевич (1904—1987) — советский кинорежиссёр, один из родоначальников советского кино для юношества.
 Журавлёв, Василий Платонович (1902—1973) — генерал-майор.
 Журавлёв, Василий Юрьевич (род. 1976) — российский журналист и телеведущий.